Beaver Mill bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Beaver Mill (North Adams, Massachusetts), NRHP-ID: 73000292
 Beaver Mill (Craigsville, West Virginia), NRHP-ID: 01000776